Сосна Нестерова — ботанический памятник природы местного значения в Киеве, экземпляр сосны обыкновенной возрастом . Растёт на вершине Волчьей горы (Дарница) между ул. А. Малышко, 21 и теннисными кортами на ул. А. Малышко, 6. На высоте 1,3 м дерево имеет обхват ствола  и высоту более .

Названа так в 2013 году в честь выдающегося русского летчика-испытателя, героя  Первой мировой войны Нестерова Петра, проводившего в этой местности в 1913 году авиационные полёты по корректировке артиллерийского огня (вместе с Крутенем Евграфом). На этом месте установлен также памятный знак.

Объявленная ботаническим памятником природы местного значения решением Киевского горсовета от 21 февраля 2013 года № 15/9072. Землепользователем является Киевский эколого-культурный центр. Является самой старой сосной Киева и входит в список выдающихся деревьев Киева. 

18 августа 2011 года Киевский эколого-культурный центр провёл лечение сосны Нестерова. В дереве имелось два дупла, в которые были поставлены пломбы.

Галерея

Примечания

Литература 

 
 Парнікоза І. Ю., Борейко В. Є, Парнікоза І. Ю. Наукове обгрунтування до створення ботанічної пам’яткт природи місцевого значення «Сосна Нестерова»

Ботанические памятники природы Украины
Знаменитые деревья Украины
Достопримечательности Киева
Экземпляры растений, названные в честь людей
Сосны